O termo Cornwall pode referir-se a:

Cornwall, condado da Inglaterra
Cornwall, cidade do Canadá, na província de Ontário
Cornwall, condado da Jamaica
Cornwall, distrito da Pensilvânia, nos Estados Unidos

Desambiguação